

Прізвища 

 Дерек Плант (1971) — американський хокеїст.
 Жак Плант (1929—1986) — канадський хокеїст-воротар.
 Калеб Плант (1992) — американський професійний боксер, чемпіон світу за версією IBF.
 П'єр Плант (1951) — канадський хокеїст.
 Роберт Плант (1948) — легендарний англійський співак та автор пісень, відомий, перш за все, як учасник рок-гурту «Led Zeppelin».

Див. також 
 Плант () — термін в снукері
 Page and Plant — спільний музичний проект учасників групи «Led Zeppelin» Роберта Планта і Джиммі Пейджа, створений для спільних записів і гастрольних турів. 
 Планті () — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Об.